Ива́н Ре́пин:
 Репин, Иван Васильевич (1874—1936) — русский писатель и поэт.
 
 Репин, Иван Павлович (1917—2003) — Герой Советского Союза.
 Репин, Иван Петрович (1920—2008) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник.